Jerzy Pawłowski – szermierz, pięciokrotny medalista Igrzysk Olimpijskich, malarz
 Jerzy Pawłowski – duchowny rzymskokatolicki żyjący w XVIII w.
 Jerzy Pawłowski – wioślarz, sternik osad wioślarskich, olimpijczyk z Tokio (1964), Mistrz Sportu.
 Jerzy Pawłowski – zoolog.